Hayton kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hayton,

Storbritannien 

 Hayton, Nottinghamshire, 
 Hayton, Carlisle, ort i Cumbria, England, 
 Hayton, East Riding of Yorkshire, England, East Riding of Yorkshire, 
 Hayton, Allerdale – en ort i Hayton and Mealo, Allerdale, Cumbria, England
 Hayton, Skottland – en ort i Aberdeen, Skottland

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar